

События 
 15 января — открылся Британский музей в Лондоне.
 23 июля — Пальцигское сражение периода Семилетней войны 1756—1763.
 10 августа — Карл III стал королём Испании.
 12 августа — русско-австрийские войска разгромили прусскую армию Фридриха II при Кунерсдорфе.
 18—19 августа — .
 3 сентября — бреве папы, осудившее на сожжение «Энциклопедию» Дидро. Иезуиты добились запрещения её издания и в память об этом выбили медаль.
 10 сентября — сражение у Пондишери английского и французского флотов.
 13 сентября — изгнание иезуитов из Португалии. Конфискация имуществ ордена. Папский представитель выслан из Лиссабона.
 1759—1788 — король Испании Карл III.
 1759—1806 — король Неаполя и Сицилии Фердинанд IV Бурбон.
 13 сентября — взятие англичанами Квебека.
 14 сентября — австрийские войска оккупируют Дрезден.
 14 сентября — «Путешествие через Европу, или игра в Географию», самая первая описанная английская настольная игра, поступила в продажу.
 18 сентября — закончилась битва при Квебеке, Франция сдаётся Британии.
 28 сентября — на глазах многих очевидцев в мексиканском штате Мичоакан образовался новый вулкан Хорулло, превратившийся со временем в большую конусообразную гору.
 20 ноября — британский флот под командованием Адмирала Hawke разбивает французов в Битве Quiberon Bay, предотвратив вторжение в Англию.

Без точных дат 
 Поход китайцев на Кашгарию. Занятие Кучи, Аксу, Учтурфана, Кашгара, Яркенда, Хотана. Завоевание империей Цин Кашгарии. Джунгария и Кашгария составили провинцию Синьцзян.
 Французы начали осаду Мадраса, но она кончилась неудачей. Захват англичанами Масулипатама.
 Шотландский философ и экономист Адам Смит публикует свою книгу «Теория нравственных чувств»
 Комета Галлея в очередной раз посетила Солнечную систему.

Продолжающиеся события 
 Семилетняя война (1756—1763)
 Карл Саксонский стал герцогом Курляндии.
 Стачка в Лионе.
 Ахмед-шах появился в Индии. С помощью мусульманских феодалов он порознь разбил силы маратхов и занял Дели. Своей основной базой в Индии он сделал Рохилкханд.
 Отмена в Южной Италии положения о том, что крестьяне могут продавать свой хлеб только сеньору.

Наука

Музыка

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1759 году
 5 января — Жак Кателино, вождь вандейцев в борьбе с республиканской Францией (уб. 1793)
 25 января — Роберт Бёрнс, шотландский поэт (ум. 1796).
 27 апреля — Мэри Годвин, английская писательница и феминистка (ум. 1797).
 21 мая — Жозеф Фуше, французский политический и государственный деятель (ум. 1820).
 24 июля — Виктор Эммануил I, король Сардинского королевства в 1802 — 1821 годах (ум.1824)
 26 октября — Жорж Жак Дантон, французский политический деятель (ум. 1794).
 28 октября — Андрей Никифорович Воронихин, русский архитектор и живописец (ум. 1814).
 10 ноября — Фридрих Шиллер, немецкий поэт, драматург и теоретик искусства (ум. 1805).

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1759 году
1 января — Жак-Иоахим Тротти Шетарди, французский дипломат и генерал, способствовавший приходу к власти Елизаветы Петровны (р. 1705). 
9 марта — Борис Григорьевич Юсупов, действительный тайный советник, камергер (р. 1695). 
14 апреля — Георг Фридрих Гендель, великий немецкий композитор (р. 1685).

См. также

Примечания